Тер-Тадевосян або Тер-Татевосян — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Тер-Тадевосян Аркадій Іванович (нар. 1939) — вірменський військовий діяч.
 Тер-Татевосян Джон Григорович (1926–1988) — вірменський композитор.

Див. також 
 Тадевосян

Вірменські прізвища